Basílio de Assis Andrade foi um compositor e bombardinista de música popular brasileira.

Obras 
Sua alma tem a cor das noites de luar (c/ Catulo da Paixão Cearense)

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro